Breckenridge (Colorado)
 Breckenridge (Michigan)
 Breckenridge (Minnesota)
 Breckenridge (Missouri)
 Breckenridge (Oklahoma)
 Breckenridge (Texas)
 Breckenridge Hills
 Breckinridge Center

Desambiguações de topônimos